Ter Apelkanaal est le nom de :
 un canal néerlandais, dans le sud-est de la province de Groningue, et
 une localité le long de ce canal.

Homonymie de toponyme